Боголюбов (en )  est un patronyme russe.   

 Alexeï Bogolioubov (1824-1896), peintre russe ;
 Efim Bogolioubov (1889-1952), joueur d'échecs russe, puis soviétique, puis naturalisé allemand ;
 Igor Bogolioubov  (1930-1989)  acteur soviétique ;
  Mikhaïl Bogolioubov (né en 1918)  linguiste russe ;
 Nikolaï Bogolioubov (1899-1980), acteur russe (soviétique) ;
 Nikolaï Bogolioubov (1909-1992), mathématicien et physicien russe (soviétique) ;
 Nikolaï Bogolioubov fils (né en 1940), mathématicien russe (soviétique).

Patronyme russe